L'expression « souris pygmée » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs :
 les Souris pygmées (genre ) ;
 la Souris pygmée d'Amérique () ;
 la Souris pygmée africaine ().

Articles connexes 

 
 
 
 
 la Chauve-souris pygmée ().

Référence 

Rongeur (nom vernaculaire)
Cricetidae
Muridae
Nom de rongeur ambigu